Буланов — русская фамилия тюркского происхождения. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители:

Буланов 
 Буланов, Александр Александрович (род. 1989) — российский легкоатлет.
 Буланов, Алексей Парфёнович (1916—1992) — Герой Советского Союза.
 Буланов, Анатолий Петрович (1858—1918) — русский революционер-народник.
 Буланов, Андрей Евгеньевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Буланов, Бекжан Серикбосынович (1974—2020) — казахстанский врач-хирург.
 

 Буланов, Владимир Петрович (1919—2008) — генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный штурман СССР.
 Буланов, Вячеслав Викторович (род. 1970) — хоккейный судья международной категории.
 Буланов, Гавриил Алексеевич (1897—19??) — советский военачальник, полковник.
 Буланов, Геннадий Егорович (1940—2021) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Буланов, Дмитрий Анатольевич (1898—1942) — российский дизайнер-график, одна из ведущих фигур довоенного Ленинграда.
 Буланов, Игорь Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Буланов, Иван Иудович (1830—1893) — русский архитектор.
 Буланов, Константин Алексеевич (род. 1990) — российский баскетболист.
 Буланов, Михаил Филиппович (1913—2006) — генерал-майор артиллерии.
 Буланов, Павел Петрович (1895—1938) — деятель советских спецслужб.
 Буланов, Пётр Сергеевич (1901—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Буланов, Семён Иванович (1902—1942) — советский военачальник, полковник.
 Буланов, Сергей Владимирович (род. 1947) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Буланов, Юрий (1904—1980) — российский и польский футболист.



См. также 
 Слово булан- тюркского происхождения. Означает "Лось"..Буланов, Бекжан Серикбосынович (1974—2020) — казахстанский врач-хирург, казах по национальности. Таких фамилий очень много в казахстане среди казахов. В казахском языке булан- лось.

Примечания